Georg Birk ist der Name folgender Personen:

* Georg Birk (Politiker, 1839) (1839–1924), deutscher Politiker (SPD), MdR
 Georg Birk (Politiker, 1912) (1912–1991), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg